Александр Александрович Ященко (1842—1893) — русский архитектор, мастер неовизантийского стиля, академик Императорской Академии художеств, автор проекта Вознесенского собора в Новочеркасске.

Биография 
Родился в Вологодской губернии в семье надворного советника. В 1856—1860 годах получил профессиональное образование в Строительном училище Главного управления путей сообщения и публичных зданий в Санкт-Петербурге. С 1860 года стал вольнослушающим учеником Императорской академии художеств с 1860 года, в 1862 году окончил курс наук. Получил медали Академии художеств: малая серебряная (1865), большую серебряную медаль (1866) за «проект дома женской гимназии на 600 девиц приходящих». Звание классного художника 3-й степени (1866), в 1867 году — звание классного художника 2-й степени за «проект торгового складочного места на берегу судоходной реки». В 1871 году — звание классного художника 1-й степени за «проект православной церкви о 3-х отдельных приделах для кладбища». Участвовал в строительстве Московской пробирной палаты. В 1879 году получил звание академика за «проект станции железной дороги».

В 1885 году спроектировал Казанский кафедральный собор, ставший до его разрушения в 1930-х годах одной из главных достопримечательностей Оренбурга. Однако основная архитектурная деятельность Ященко пришлась на земли Войска Донского, где сохранился архитектурный «собрат» Казанского собора — Вознесенский Войсковой собор в Новочеркасске.

Ященко были спроектированы несколько женских гимназий, железнодорожный вокзал в Новочеркасске, Донская Духовная семинария, музей Донского казчества, институт благородных девиц в Новочеркасске. В 1893 году Александр Ященко скоропостижно скончался.

Архитектурные творения

Литература 
 Евенко, Максим Григорьевич. Творчество академика архитектуры А. А. Ященко: дис. ... канд. архитектуры : 05.23.20 : защищена 10.12.2010

Ссылки 
 Архитектор А. А. Ященко

Родившиеся в 1842 году
Умершие в 1893 году
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Новочеркасска